Михаи́л Со́тников:
 Сотников, Михаил Васильевич (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Сотников, Михаил Трифонович (1917—1945) — Герой Советского Союза.